In 1913/14 werd het achtste Opper-Silezisch voetbalkampioenschap gespeeld, dat georganiseerd werd door de Zuidoost-Duitse voetbalbond.

Beuthener SuSV 09 werd kampioen en plaatste zich voor de Zuidoost-Duitse eindronde. De club verloor met 3:2 van Verein Breslauer Sportfreunde.

1. Klasse

Gau Beuthen

Gau Gleiwitz

Gau Kattowitz

Eindronde

Halve finale

Preußen Kattowitz had een bye

Finale
 Eerste wedstrijd

De wedstrijd werd wegens een fout van de scheidsrechter geannuleerd en opnieuw gespeeld. 
 Tweede wedstrijd

De wedstrijd werd geannuleerd na protest van Preußen Kattowitz, nadat de scheidsrechter de verlengingen twee keer tien minuten liet duren in plaats van twee keer vijftien minuten. 
 Derde wedstrijd

Deze wedstrijd was enkel voor de eer want Beuthen had inmiddels al aan de eindronde deelgenomen, al werden ze nu ook officieel kampioen.

Externe links
 Euroleagues
 fussball-historie

Opper-Silezisch voetbalkampioenschap
Duits competitievoetbal 1913/14